HeroQuest selon le contexte désigne :

HeroQuest, un jeu de société édité par Milton Bradley en 1989 sous licence Games Workshop
HeroQuest, un jeu vidéo édité par Gremlin Graphics en 1991, adapté du jeu de société
Hero's Quest: So You Want to Be a Hero, un jeu vidéo publié par Sierra Entertainment en 1989 ; premier de la série renommé ensuite Quest for Glory, pour un problème d'homonymie avec le jeu de société.
HeroQuest, un jeu de rôle créé par Greg Stafford et édité par Issaries Inc. en 2003 (le jeu de plateau n'étant plus édité, Issaries Inc. a acquis les droits sur le nom).